Шпигельман — фамилия. Известные носители:

 Шпигельман, Арт (род. 1948) — американский художник и писатель, автор и издатель романов-комиксов.
 Шпигельман, Сол (Соломон; 1914—1983) — американский молекулярный биолог.

См. также 
 Шпигель (фамилия)